

Константиновське сільське поселення — сільське поселення, Ніколаєвський район, Хабаровський край
 Константиновське сільське поселення — сільське поселення, Ромодановський район, Мордовія